Дми́трий Тара́сович Березове́ц () — советский , . Специалист по древностям черняховской культуры и восточных славян второй половины 1-го тысячелетия н. э. Первооткрыватель волынцевской и пеньковской археологических культур — предположительно, «антов» античных источников.

Биография 
Начало археологической деятельности Д. Т. Березовца (тогда учителя сельской школы) связано с участием в раскопках Райковецкого городища (1929—1930 годы). В дальнейшем работал лаборантом Бердичевского музея. 

24 декабря 1932 года через Глуховский районный военный комиссариат поступил на военную службу, обучался в Ульяновском танковом училище. С началом Великой Отечественной войны — в действующей армии служил в 198-й танковой бригаде, капитан, Заместитель начальника штаба по оперативной работе. Попал в плен к немцам во время тяжёлых оборонительных боев Красной армии в мае 1942 года, в период Харьковской операции. Находясь в фашистском концлагере, возглавил группу сопротивления. После освобождения из плена служил в ВС Союза ССР, уволен с военной службы в декабре 1945 года. Становится научным сотрудником Института археологии АН УССР.

С 1947 года до середины 1960 годов вёл раскопки археологического комплекса близ села Волынцева на Путивльщине, ставшего опорным памятником для характеристики особой археологической культуры ранних славян Днепровского Левобережья — волынцевской (второй половины VIII века, времени выплаты хазарской дани славянскими объединениями Днепровского Левобережья — северянами, радимичами и вятичами).

С 1956 года обнаруживает и изучает поселение VI—VIII веков у села Пеньковки Кировоградской области. Этот памятник, в свою очередь, сыграл ключевую роль в атрибуции новой для археологов культуры — пеньковской. Эта культура была впоследствии соотнесена многими специалистами с антами античных источников о ранних славянах. Открыв волынцевскую и пеньковскую культуры и проделав первый опыт по их истолкованию, Березовец положил начало историческому объяснению в то время наиболее тёмных для советских археологов отрезков развития Левобережного региона, в том числе и Курского Посеймья в VII—VIII веков.

Диссертация Березовца посвящена интерпретации племенного союза северян, немалая часть памятников которого располагается на территории современной Курской области (роменская археологическая культура).

В последние годы жизни занимался изучением памятников салтовской культуры (археологической основы Хазарии), которые с юга граничили с памятниками роменской культуры северян Посеймья.

Таким образом, трудами Березовца выведено на новый уровень изучение процессов исторического развития Курского края и сопредельных ему территорий в предгосударственный период последней трети 1-го тысячелетия н. э. В настоящее время эту историко-археологическую тематику применительно к Посеймью и Попселью разрабатывают ряд археологов, начиная с А. М. Обломского (Москва) и О. А. Щегловой (Санкт-Петербург).

Работы 
 Харькiвський скарб (VII—VIII вв.) // Археологiя. — Т. VI. — Киев, 1952.
 Археологические памятники летописных северян // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. — Вып. 2. — 1953.
 До питання про лiтописних сiверян // Археология. — Bып. VIII. — 1953.
 Дослiдження слов'янських пам'яток на Сейме в 1949–1950 рр. // Археологiчнi пам'ятки УРСР. — Т. V. — Київ, 1955.
 Лохвицкий могильник // КСИА АН УССР. — Вып. 7. — 1957.
 Поселения уличей на р. Тясмине // Материалы и исследования по археологии СССР. — № 108. — 1963.
 О датировке черняховской культуры // Советская археология. — 1963. — № 3.
 Слов’яни i племена салтiвскоi культуры // Археологiя. — Т. XIX. — Киев, 1965.
 Черняховская культура и культура славянских племён VI—VIII вв. // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. — Вып. 121. — М., 1970.
 Новые раскопки в с. Волынцево // Археологические исследования на Украине, 1965–1966 гг. — Т. I. — Киев, 1967.
 Салтiвська культура // Археологiя Українськой РСР. — Київ, 1975.

Примечания

Литература 
 Третьяков П. Н., По следам древних славянских племён. — , 1972.
 Щавелёв С. П., Славянская дань Хазарии: новые материалы к интерпретации // Вопросы истории. — 2003. — № 10.
 Дмитро Тарасович Березовець. Некролог. // Археологія. — 1970. — Т. XXIV. — C.231.
 Білинський О. О., До щоденника Д. Т. Березовця // Сумська старовина. № XL. 2013 р. — С.170-171.
 Мезенцева Галина // Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. Чернігів: «Рада», 1997. — C.146.
 Сміленко А. Т., Сухобоков О. В., Пам'яті Дмитра Тарасовича Березовця (18.Х.1910 — 29.V.1970 рр.) // Археологія. — 1990. — № 4. — С.107-115.

Ссылки 
 Сайт Память Народа

Родившиеся в Новоград-Волынском уезде
Археологи СССР
Кандидаты исторических наук Украины